

Cinema e TV
The Climber – film del 1917 diretto da Henry King
L'ambizioso (titolo inglese The Climber) – film italiano del 1975 diretto da Pasquale Squitieri
The Climber – serie TV del 1983
The Climber – manga del 2007

Musica 
 The Climber – album di Judge Smith del 2010